SL Benfica (sportclub)
 SL Benfica (basketbalclub)
 SL Benfica (futsalclub)
 SL Benfica (handbalclub)
 SL Benfica (rolhockeyclub)
 SL Benfica (rugbyclub)
 SL Benfica (voetbalclub)
 SL Benfica (volleybalclub)
 SL Benfica (wielerploeg)
 SL Benfica (vrouwenvoetbal)